Öçal ist der Nachname von

 Aylin Öcal (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Burhan Öçal (* 1959), türkischer Perkussionist und Sänger
 Özgür Öçal (* 1981), türkischer Fußballspieler